Jarhead kan være:

 Jarhead (bog)
 Jarhead (film)
 Jarhead er et militært slang for en soldat fra det amerikanske marinekorps, afledt af den firkantede hovedform, marinesoldaternes frisure og kasketter giver dem.